Buch des Lebens ist:

 ein in der jüdischen und christlichen Bibel erwähntes Verzeichnis der Gott wohlgefälligen Menschen, siehe Buch des Lebens
 eine Schrift aus der jüdischen Mystik des 13. Jahrhunderts, siehe Sefer ha-Chajjim
 in populärwissenschaftlichen Darstellungen eine Metapher für die im DNA-Molekül gespeicherte genetische Information

In Anspielung an die erste genannte Bedeutung wurden im Mittelalter verschiedenartige Verzeichnisse mit den Namen Verstorbener als Liber vitae (lateinisch für Buch des Lebens) bezeichnet:

 die frühmittelalterlichen Verbrüderungsbücher, siehe Verbrüderungsbuch
 die hochmittelalterlichen Nekrologien, siehe Nekrolog (Totenverzeichnis)#Mittelalter
 die spätmittelalterlichen Jahrzeitbücher, siehe Jahrzeitbuch

Außerdem kommt der Ausdruck im Titel des Films Aus dem Buche des Lebens aus dem Jahr 1916 vor.

Siehe auch:
 die „Bücher des Lebens“ von Marsilius Ficinus, siehe Marsilio Ficino#De vita libri tres